Капис может означать:

Античное имя 
Капис,  — имя ряда античных героев троянского происхождения из клана (народа) дарданов. Согласно древнеримским источникам,, на этрусском языке слово capys означало «сокол», «ястреб» или «орёл».

 Капис (сын Ассарака) — персонаж древнегреческой мифологии из Трои.
 Капис (спутник Энея) — в античной мифологии основатель Капуи.
 Капис Сильвий — царь города Альба-Лонга.

Современная фамилия 
 Капис, Джованни — итальянский филолог и историк начала XVII века.

География 
 Капис (провинция) — провинция на Филиппинах

Космические объекты 
 (189004) Капис — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Примечания 

Имена этрусского происхождения